Сезон 1994 стал для ЦСКА 3-м в Чемпионате России по футболу. Сезон команда провела на очень низком уровне: 10-е место в чемпионате, вылет из двух кубков России (финал и 1/8 финала), а в Кубке кубков вылетели уже в 1-м раунде от венгерского Ференцвароша.

Чемпионом России в третий раз подряд стал московский «Спартак».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима

Лето

Ушли из клуба

Зима

Лето

Соревнования

Чемпионат России

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок России 1993/94

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок России 1994/95

1/16 финала

1/8 финала

Кубок кубков 1994/95

1-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

1994
ЦСКА
ЦСКА